Tarnówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Tarnówek, village du powiat de Gorzów, dans la voïvodie de Lubusz,
 Tarnówek, village du powiat de Wschowa, dans la voïvodie de Lubusz,
 Tarnówek, village de la voïvodie de Mazovie,
 Tarnówek, village de la voïvodie de Basse-Silésie.